Саве́ () — одна из 10 областей (шахрестанов) иранской провинции Меркези. Административный центр — город Саве.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Ноберан (بخش نوبران)
Население области на 2006 год составляло 235 843 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Меркези